Neologe Synagoge steht für folgende Synagogen:

in Rumänien:
 Neologe Synagoge (Brașov)
 Neologe Synagoge (Oradea)

in der Slowakei:
 Neologe Synagoge (Žilina)
 Neologe Synagoge (Prešov)
 Neologe Synagoge (Bratislava)